Solana puede referirse a:

Meteorología 
 Solana, ladera o vertiente que recibe mayor cantidad de radiación solar.

Topónimos

En España 
 Solana (La Coruña), localidad del municipio de Ares, en la provincia de La Coruña.
 Solana (Cáceres), localidad del municipio de Cabañas del Castillo, en la provincia de Cáceres.
 Solana (Teruel), localidad del municipio de Cantavieja, en la provincia de Teruel.
 Solana (Granada), localidad del municipio de Castril, en la provincia de Granada.
 Solana (Murcia), localidad del municipio de Lorca, en la Región de Murcia.
 Solana (Cantabria), localidad del municipio de Miera, en la provincia de Cantabria.
 Solana (Almería), localidad del municipio de Vélez-Blanco, en la provincia de Almería.
 Solana de Ávila, municipio de la provincia de Ávila.
 Solana de los Barros, municipio de la provincia de Badajoz.
 Solana de Fenar, localidad del municipio de La Robla, en la provincia de León.
 Solana Matorral, localidad del municipio de Pájara, en la provincia de Las Palmas.
 Solana de la Parra, localidad del municipio de Frailes, en la provincia de Jaén.
 Solana del Peñón, localidad del municipio de Villaharta, en la provincia de Córdoba.
 Solana del Pino, municipio de la provincia de Ciudad Real.
 Solana de Rioalmar, municipio de la provincia de Ávila.
 Solana de Torralba, localidad del municipio de Úbeda, en la provincia de Jaén.
 La Solana (Ciudad Real), municipio de la provincia de Ciudad Real.
 La Solana (Alcalalí), localidad del municipio de Alcalalí, en la provincia de Alicante.
 La Solana (Algueña), localidad del municipio de Algueña, en la provincia de Alicante.
 La Solana (Granada), localidad del municipio de Almegíjar, en la provincia de Granada.
 La Solana (Arucas), localidad del municipio de Arucas, en la provincia de Las Palmas.
 La Solana (Asturias), localidad del municipio de Bimenes, en la provincia de Asturias.
 La Solana (Cubellas), localidad del municipio de Cubellas, en la provincia de Barcelona.
 La Solana (La Coruña), localidad del municipio de Narón, en la provincia de La Coruña.
 La Solana (Albacete), localidad del municipio de Peñas de San Pedro, en la provincia de Albacete.
 La Solana (Madrid), localidad del municipio de San Lorenzo de El Escorial, en la provincia de Madrid.
 La Solana (Tejeda), localidad del municipio de Tejeda, en la provincia de Las Palmas.
 La Solana (Telde), localidad del municipio de Telde, en la provincia de Las Palmas.
 La Solana (Vallirana), localidad del municipio de Vallirana, en la provincia de Barcelona.
 La Solana (Vega de San Mateo), localidad del municipio de Vega de San Mateo, en la provincia de Las Palmas.
 La Solana Amunt, localidad del municipio de Vallfogona del Ripollés, en la provincia de Gerona.
 La Solana Avall, localidad del municipio de Vallfogona del Ripollés, en la provincia de Gerona.
 Cubo de la Solana, municipio de la provincia de Soria.
 Finca la Solana, localidad del municipio de Trillo, en la provincia de Guadalajara.
 Masía la Solana, localidad del municipio de Salsadella, en la provincia de Castellón.
 Mata-Solana, localidad del municipio de Gavet de la Conca, en la provincia de Lérida.
 Muniáin de la Solana, localidad del municipio de Aberin, en la provincia de Navarra.
 Purroy de la Solana, localidad del municipio de Benabarre, en la provincia de Huesca.
 San Martín de Solana, localidad del municipio de Fiscal, en la provincia de Huesca.
 Villaescusa la Solana, localidad del municipio de Villaescusa la Sombría, en la provincia de Burgos.
Oteiza de la Solana, municipio de la provincia de Navarra.

En Estados Unidos 
 Solana (Florida), localidad del condado de condado de Charlotte, en el estado de Florida.
 Solana Beach (California), ciudad del condado de San Diego, en el estado de California.

En Filipinas 
 Solana (Cagayán), municipio de la provincia de Cagayán.

Personalidades 
 Fernando Solana, político y diplomático mexicano.
 Javier Solana, político y diplomático español.
 Luis Solana, político y empresario español.
 José Gutiérrez-Solana, pintor español.